Bartholomeusbrug (Delft), brug in de Nederlandse stad Delft
Bartholomeusbrug (Utrecht), brug in de Nederlandse stad Utrecht